

Osvajači odličja po godinama

Uspješnost po zemljama

Osvajači odličja po godinama (žene)

Uspješnost po zemljama 

Međunarodna natjecanja u hokeju na koturaljkama
hokej na koturaljkama